Bolagsområdet kan avse:

 Bolagsområdet, Kiruna – en stadsdel i Kiruna
Bolagsområdet, Virserum – ett kultur- och föreningscentrum i Virserum i Hultsfreds kommun